Huta Zawiercie – huta żelaza w Zawierciu
 Huta Zawiercie –  huta szkła w Zawierciu